Teoria działania (filozofia)
 Teoria działania (socjologia) – teoria Talcotta Parsonsa
 Teoria działalności – radziecka teoria w psychologii
 Działanie (socjologia)